

Geografia

Italia 
 Vernate – comune nella provincia di Milano (Lombardia)

Svizzera 
 Vernate – comune nel distretto di Lugano (Canton Ticino)